Jaroszowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickm, w gm. Wadowice
 Jaroszowice – dzielnica Tychów (od 1973)
 gromada Jaroszowice